Аркадин — русская фамилия.

Известные носители 
 Аркадин, Валерий Андреевич (род. 1973) — российский рок-музыкант, гитарист.
 Аркадин, Иван Иванович (1878—1942) — русский советский актёр.

Составная фамилия 
 Аркадин-Школьник, Александр Аркадьевич (1952—2020) — украинский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Украины.

См. также 
 Мистер Аркадин  (англ. Mr. Arkadin) — фильм Орсона Уэллса, выпущенный в европейский прокат в 1955 году.